Alfa Corporation — финансовый холдинг, основанный в 1946 г.

Деятельность 
Предоставляет услуги по страхованию и различные финансовые продукты в 13 штатах. Выручка в 2006 г. составила $812,1 млн, чистая прибыль — $105,9 млн. 41,1 % акций торгуется на NASDAQ, капитализация на вчерашних торгах — $1,5 млрд.

Ссылки 
 Официальный сайт компании